Gary Grice, noto come GZA – rapper statunitense
 Marion Grice – giocatore di football americano statunitense
 Paul Grice – filosofo inglese